Чайна Оупън 2012 е 14-ото издание на Чайна Оупън. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2012. Провежда се в китайската столица Пекин от 30 септември до 7 октомври.

Поставени тенисистки 
  Виктория Азаренка
  Мария Шарапова
  Агнешка Радванска (четвъртфинал)
  Петра Квитова (2 кръг)
  Анджелик Кербер (четвъртфинал)
  Сара Ерани (1 кръг)
  На Ли (полуфинал)
  Саманта Стосър (2 кръг)
  Марион Бартоли (полуфинал)
  Каролине Возняцки (осминафинал)
  Ана Иванович (осминафинал)
  Доминика Цибулкова (1 кръг)
  Мария Кириленко (1 кръг)
  Кая Канепи (отказва участие)
  Роберта Винчи (1 кръг)
  Луцие Шафаржова (1 кръг)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Поставени двойки 
  Сара Ерани /  Роберта Винчи (отказват участие поради травма на лявото бедро у Ерани)
  Мария Кириленко /  Надя Петрова (полуфинал)
  Екатерина Макарова /  Елена Веснина (шампионки)
  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова (осминафинал)
  Нурия Лягостера Вивес /  Саня Мирза (финал)
  Катарина Среботник /  Цзе Джън (полуфинал)
  Анна-Лена Грьонефелд /  Квета Пешке (четвъртфинал)
  Ракел Копс-Джоунс /  Абигейл Спиърс (четвъртфинал)

Схема на двойки

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2012
Чайна Оупън